The Thirteenth Chair (1919), een film van Léonce Perret
The Thirteenth Chair (1929), een film van Tod Browning
The Thirteenth Chair (1937), een film van George B. Seitz